Ізвору-Рече () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стойлешть.
 Ізвору-Рече () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Вайдеєнь.
 Ізвору-Рече () — село в Румунії, у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Крайова.